

Sigle
 Maize mosaic virus – virus del mosaico del mais
 Maximum majority voting – Massima maggioranza di voto, un sistema di voto che seleziona un unico vincitore usando i voti che esprimono preferenze
 Medal of Military Valour – Medaglia al Valore Militare, decorazione canadese
 Medium Multirole Vehicle – veicolo militare della Iveco

Aziende 
Marvelous Entertainment Inc. – azienda giapponese (nome abbreviato: MMV)

Codici 
 mmv – codice ISO 639-3 della lingua miriti

Altro
 MMV – 2005 nel sistema di numerazione romano